Pedra da lua é um silicato de sódio, potássio e alumínio ((Na, K) AlSi3O8) do grupo do feldspato que exibe um perolado e opalescente schiller (efeito óptico de adularescência) Um nome alternativo é hecatólito.

A pedra lunar mais comum é a ortoclásio feldspato mineral adularia, cujo nome vem de um local de mineração antigo próximo ao Monte Adular na Suíça, hoje cidade de São Gotardo. Uma solução sólida de plagioclásio feldspato oligoclase +/− a ortoclase de feldspato potássico também produz espécimes da pedra da lua.

A fórmula química e elementos químicos é variável. Os seus elementos químicos essenciais são: Al (alumínio), K (potássio), Na (sódio), O (oxigénio) e Si (silício).

Os depósitos da Pedra da Lua pode ser encontrados na Arménia (principalmente no Lago Sevan), Austrália, nos Alpes Orientais Centrais, México, Madagáscar, Myanmar, Noruega, Polónia, Índia, Sri Lanka.

Silicatos e germanatos
Gemas